

Нортвуд — місто, штат Айова
 Нортвуд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Нортвуд — місто, штат Північна Дакота
 Нортвуд — місто, штат Огайо
 Нортвуд — переписна місцевість, штат Пенсільванія